Balen, una città del Belgio in provincia di Anversa
 Baelen (Balen in fiammingo), un villaggio del Belgio in provincia di Liegi
 Hendrick van Balen
 Saas-Balen